Алха́мбра:
 Алхамбра — город в штате Калифорния, США.
 Алхамбра — населённый пункт в штате Иллинойс, США.

См. также 
 Альгамбра (значения)